Пеци́цевые () — порядок грибов аскомицетов, единственный порядок класса Pezizomycetes (по-русски: Пецицомице́ты или Пецицемице́ты). Плодовые тела — апотеции (у видов семейства Tuberaceae они в ходе созревания становятся замкнутыми: «вторичные клейстотеции»), сумки оперкулятного типа (при высвобождении аскоспор вскрываются крышечкой). Как правило, сапротрофы; некоторые виды — паразиты высших растений. Порядок включает ряд ценных грибов, в том числе сморчки и трюфели.

Класс Pezizomycetes входит в состав подотдела Pezizomycotina, являясь в нём либо базальной кладой, либо второй (после Orbiliomycetes) кладой по времени ответвления, которое датируют соответственно ордовиком или силуром.

Семейства

Примечания

Литература 
 
 
 
 Мир растений: в 7 т. / Под ред. академика А. Л. Тахтаджяна. Т. 2. Слизевики. Грибы. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1991. — 475 с. (С. 181)
 C.J. Alexopolous, Charles W. Mims, M. Blackwell, Introductory Mycology, 4th ed. (John Wiley and Sons, Hoboken NJ, 2004). — ISBN 0-471-52229-5

 
Порядки грибов